Leuthe ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Leuthe (* 1956), luxemburgischer Motorradrennfahrer
 Anton Leuthe (1922–2008), deutscher Gewichtheber
 Max Leuthe (1879–1945), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Leute